WNA steht für:
 Wasserstraßen-Neubauamt, siehe Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg
 World Nuclear Association
 Winter North Atlantic, (winterlich kaltes Meerwasser im Nordatlantik), Tiefgangmarke an Schiffen, siehe Schiffsmaße #Lademarke
 WNA (Grab), altägyptisches Felsengrab in der Nekropole von Deir el-Bahari
 Napakiak Airport (IATA-Code), Flugplatz von Napakiak (Alaska), Bethel Census Area, Alaska

Abkürzung